WCOG (1320 AM) é uma estação de rádio que transmite um formato antigo. Licenciada para Greensboro, Carolina do Norte, Estados Unidos, a estação atende a área da Piedmont Triad. A estação é propriedade da Winston-Salem-Greensboro Broadcasting Co LLC. A estação costumava ser uma afiliada esportiva da Curtis Media, mas foi vendida em março de 2021.

Referências

Ligações externas
FCC History Cards for WCOG
Antigo site da WCOG como uma estação da Radio Disney

Estações de rádio da Carolina do Norte
Estações de rádio fundadas em 1947
Fundações nos Estados Unidos em 1947
Ex-subsidiárias da The Walt Disney Company